Mary Stewart peut désigner :
 Mary Stewart (1622-1685), une duchesse britannique, de Richmond et de Lennox ;
 Mary Stewart (1903-1984), baronne Stewart d'Alvechurch, une femme politique et une éducatrice britannique ;
 Mary Stewart (1916-2014), une écrivaine britannique ;
 Mary Stewart (1956-), une athlète britannique, spécialiste du demi-fond.